Lajos Szűcs (1943–2020) – piłkarz węgierski, obrońca, reprezentant Węgier i dwukrotny medalista olimpijski
 Lajos Szűcs (ur. 1973) – piłkarz węgierski, bramkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
 Lajos Szűcs (sztangista) – ciężarowiec węgierski, srebrny medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972